

Geografia 
 Dia – altro nome dell'isola di Nasso (Grecia)
 Dia – isola greca compresa nella municipalità cretese di Gouves

Sigle 
 Defense Intelligence Agency – agenzia militare di intelligence statunitense
 Denver International Airport
 Detroit Institute of Arts
 Denuncia di inizio attività 
 Difetto inter-atriale – malformazione congenita cardiaca
 Direzione investigativa antimafia – organo investigativo interforze italiano, coordinato dal Ministero dell'interno
 DIA – Disperso in azione

Codici 
 dia – codice ISO 639-3 della lingua dia

Mineralogia 
 Dia – abbreviazione di diamante

Mitologia 
 Dia – personaggio della mitologia greca, la figlia di Deioneo e sposa terrena di Issione, col quale generò Piritoo
 Dia – personaggio della mitologia greca, una sorella di Callisto, figlia di Licaone e madre di Driope con Apollo e che lo nascose in un tronco vuoto
 Dia – personaggio della mitologia greca, figlia di Portaone e madre di Tersite avuta da Agrio
 Dia – personaggio della mitologia greca, una dea venerata a Fliunte ed a Sicione e considerata come Ebe o Ganimeda
 Dia – personaggio della mitologia greca, altro nome di Ebe, figlia di Zeus ed Era e di cui il significato del nome è "la celeste"
 Dia – personaggio della mitologia greca, altro nome di Ippodamia moglie di Piritoo, quindi figlia di un'altra Dia
 Dia – personaggio della mitologia greca, figlia di Pelope e di Ippodamia e madre di Pitteo e di Pelope
 Dia – personaggio della mitologia greca, figlia di Eolo
 Dia – personaggio della mitologia greca, figlia di Eurite e Portaone (chiamato Proteo da Omero)

Musica 
 Dia – girl group sudcoreano attivo dal 2015
 Dia – cantante sudcoreana, membro della girl band Kiss&Cry

Persone 
 Ali Dia (1965) – ex calciatore senegalese
 Amadou Dia (1993) – calciatore statunitense con cittadinanza francese
 Amadou Dia Bâ (1958) – ex ostacolista senegalese
 Beatrice de Dia (1140–...) – trovatrice francese
 Boulaye Dia (1996) – calciatore francese
 Fabé Dia (1977) – velocista francese naturalizzata italiana
 Issiar Dia (1987) – calciatore francese naturalizzato senegalese
 Mamadou Dia (1910-2009) – politico senegalese
 Mariame Dia (1978) – cestista senegalese
 Oumar Dia (1955) – ex cestista senegalese
 Oumou Dia (1980) – ex cestista senegalese
 Papa Dia (1987) – cestista senegalese

Altro 
 Dia – abbreviazione di diapositiva
 Dia – Insegna di discount di proprietà del gruppo Carrefour, presente in Spagna, Grecia, Turchia, Argentina, Brasile e Cina.
 Dia – cratere di Callisto
 Dia – software grafico

Note

Altri progetti